Simple File Verification
 wirus gorączki lasu Semliki (Semliki Forest virus)
 małpi wirus pienisty (Simian foamy virus)
 Street Fighter V